Sokolović oder Sokolovic ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Sokolovic (* 1968), kanadische Komponistin
 Budimir Sokolović (* 1935), jugoslawischer Mediziner 
 Džemal Sokolović (* 1947), jugoslawischer bzw. bosnischer Soziologe
 Ferhad Bey Sokolović († 1589), osmanisch-bosnischer Feldherr im Kordun, Pascha, Beylerbey von Buda
 Jasmin Sokolović (* 1962), bosnischer Musiker und Trompetenspieler
 Mehmed-paša Sokolović (Sokollu Mehmed Pascha) (1505–1579), Befehlshaber und Großwesir des Osmanischen Reiches
 Sarah Sokolovic (* 1979), amerikanische Schauspielerin
 Semka Sokolović-Bertok (1935–2008), jugoslawische bzw. kroatische Schauspielerin
 Slobodan Sokolović, jugoslawischer Ingenieurwissenschaftler 
 Zijah Sokolović (* 1950), jugoslawischer Schauspieler
 Zoran Sokolović (1938–2001), Innenminister der Bundesrepublik Jugoslawien